Джон Эббот (; ) — американский энтомолог, орнитолог и ботаник английского происхождения.

Биография 
Джон Эббот родился в 1751 году в Лондоне. Эмигрировал в Америку в 1773 году, обосновавшись в Виргинии. К 1776 году Джон Эббот мигрировал в штат Джорджия, где он провёл большую часть оставшейся жизни. Джон Эббот делал иллюстрации по орнитологии и по энтомологии. Он является автором 40 научных работ в 63 публикациях на 3 языках. Джон Эббот умер около 1840 года в округе Буллок в США.

Научная деятельность 
Джон Эббот специализировался на семенных растениях. Он занимался также орнитологией и энтомологией.

Научные работы 

 Совместно с Джеймсом Эдвардом Смитом (1759—1828), The Natural History of the Rarer Lepidopterous Insects of Georgia Collected from Observations by John Abbot (2 volumes, 104 plates). 1797.
 Original drawings for Jean Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval’s (1799—1879) and John Eatton Le Conte’s (1825—1883) Histoire Générale et Iconographie des Lépidoptères et des Chenilles de l’Amérique septentrionale. 1833.
 Original drawings for Charles Athanasie Walckenaer’s Histoire naturelle des insectes aptères. 1837—1847

Примечания

Литература 
 Calhoun, J. (2004) Histoire Générale et Iconographie des Lépidoptères et des Chenilles de l’Amérique septentrionale by Boisduval and Le Conte (1829—[1837]): original drawings used for the engraved plates and the true identities of four figured taxa. Journal of the Lepidopterists' Society 58: 143—168.
 Calhoun, J. (2006) A glimpse into a 'flora et entomologia': The Natural History of the Rarer Lepidopterous Insects of Georgia by J. E. Smith & J. Abbot (1797). Journal of the Lepidopterists' Society 60: 1—37.

Ссылки 
 John Abbot (1751—1840)
 John Abbot Collection, undated
 John Abbot (1751—1840). The Natural History of the Rarer Lepidopterous Insects of Georgia

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Энтомологи США
Орнитологи США